Lynghuse kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lynghuse (Grevinge Sogn) – en bebyggelse i Grevinge Sogn
 Lynghuse (Kirke Stillinge Sogn) – en bebyggelse i Kirke Stillinge Sogn
 Lynghuse (Nautrup Sogn) – en bebyggelse i Nautrup Sogn
 Lynghuse (Nørre Ørslev Sogn) – en bebyggelse i Nørre Ørslev Sogn
 Lynghuse (Ølsemagle Sogn) – en bebyggelse i Ølsemagle Sogn